Romániai települések:
 Brănești (Dâmbovița megye)
 Brănești (Galați megye)
 Brănești (Gorj megye)
 Brănești (Ilfov megye)
 Avasfalva, Temes megyei település román neve
Moldovai települések:
 Brănești (Moldova)